Riganò oder Rigano ist der Familienname folgender Personen
 Christian Riganò (* 1974), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Ileana Rigano (1947–2020), italienische Schauspielerin
 Joseph Rogano (1933–2014), US-amerikanischer Schauspieler